Йенс Кри́стиан Фри́свад (, род. 1952) — датский  и , специалист по систематике, биохимии и экологии грибов из родства Penicillium и Aspergillus, профессор Датского технического университета.

Биография 
Учился в Датском техническом университете на химика-технолога, специализируясь на органической химии и микологии. В 1976 году получил степень магистра наук по микологии пищевых продуктов.

В 1982 году Фрисвад стал обладателем степени доктора философии по микологии. В 1998 году защитил диссертацию доктора технологии по теме «».

В 1994 году работал в Вайомингском университете с Мартой Кристенсен, занимаясь изучением разнообразия пенициллов. Активно сотрудничает с Робертом Самсоном, ещё одним специалистом по систематике этой группы грибов.

С 2001 года Фрисвад — полный профессор промышленной микологии Датского технического университета.

Член Микологического общества Америки и Британского микологического общества.

Автор и соавтор целого ряда работ по систематике и разнообразию родов , , , .

Некоторые публикации

Примечания

Литература

Ссылки